Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Heineken Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista John Isner, který se odhlásil, aby se mohl věnovat přípravě na úvodní grandslam sezóny Australian Open.

Soutěž dvouhry vyhrál český tenista Jiří Veselý, jenž ve finále zdolal Francouze Adriana Mannarina ve dvou setech 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které také představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour a celkově druhou trofej. Veselý hrál z pozice kvalifikanta a na turnaji vyhrál sedm zápasů. Aucklandský Heineken Open naposledy kvalifikant vyhrál v roce 1984. Po finále sdělil: „Tohle je pro mě jako sen. Nic takového jsem nečekal. Mám za sebou nádherný týden a před Australian Open je to skvělé povzbuzení … je to skvělý pocit být jedním z vítězů turnaje ATP.“ I druhý turnaj týdne Apia International Sydney 2015 poznal vítěze–kvalifikanta, Viktora Troického, s nímž se Veselý střetl v úvodním kole následného Australian Open 2015.

Veselý se stal šestým šampionem turnaje ATP Tour narozeným v 90. letech 20. století, když navázal na Raonice, Dimitrova, Goffina, Tomica a Delbonise. Bodový zisk jej poprvé v kariéře posunul mezi elitní čtyřicítku hráčů žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2015
Tenis na Novém Zélandu v roce 2015